Draco (cognomen), een cognomen
Draco, een hagedissengeslacht van 'vliegende' agamen (Vliegende draakjes)
Draco (wetgever), een Atheens wetgever. Zie Wetten van Draco voor zijn wetten.
Draco, een vaandel in het Romeins leger gedragen door een draconarius
Draak (Draco), een sterrenbeeld
DRACO (antiviraal geneesmiddel), een experimenteel antiviraal geneesmiddel
Draco (stuurraket), de stuurmotoren van de SpaceX’ Dragon-ruimtecapsules
DRACO-programma, een ontwikkelingsprogramma van DARPA voor het ontwikkelen van nucleaire raketmotoren